

События 

 Арест Вильгельмом Завоевателем его сводного брата Одо, епископа Байё, по обвинению в измене.
 Генрих IV делает графа Готфрида Бульонского герцогом Нижней Лотарингии.
 Союз Византии с Венецией против нормандцев. Венецианская республика получает право беспошлинно торговать и основывать торговые подворья на территории империи.
 Начало года — Норманнам сдался г. Диррахий. Робер отправился в Италию, оставив вместо себя Боэмунда. Май — Победа Боэмунда над Алексеем Комнином под Яниной. Осень — Новое поражение Комнина.
 Битва при Майлберге — чешские войска разбили маркграфа Австрии Леопольда II.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1082 году
 Анна Комнина, дочь Алексея I Комнина, византийский историк.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1082 году

См. также